Mieczysław Bilek (1893-1943), polski prawnik, urzędnik państwowy, prezydent Radomia, przewodniczący SD
 Mieczysław Bilek (1907-1970), polski lekarz, epidemiolog, higienista, wykładowca akademicki